Пилавов — греческая фамилия, распространённая среди цалкинских греков. Известные носители:

 Пилавов, Георгий Шаликович (род. 1974) — украинский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Пилавов, Константин Дмитриевич (1932—1990) — советский инженер, кандидат технических наук, заслуженный работник транспорта РСФСР.
 Пилавов, Манолис Васильевич (род. 1964) — мэр Луганска с 2014 года, назначен властями ЛНР. До этого занимал должности вице-мэра, президента Федерации футбола Луганска и президента ФК «Заря» (Луганск).

Примечания